Die Parlamentswahl in Norwegen 1927 fand am 17. Oktober 1927 statt. Es war die Wahl zum 40. Storting.

Wahlergebnis 
Die sozialdemokratische Arbeiterpartei erzielte einen Erdrutschsieg und stellt seitdem bis heute (Stand 2019) die größte Fraktion. Sie hatte ihre Mandatszahl mehr als verdoppelt. Während das nun mehr getrennt antretende Wahlbündnis aus Høyre und Frisinnede Venstre insgesamt 23 Sitze verlor.

Einzelnachweise 

1927
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)